Sem Dresden (componist);
Sem Dresden (schrijver).